O ESPN League é um telejornal esportivo semanal da ESPN Brasil, antes chamado de The Book is on the Table, apresentado por Everaldo Marques, Paulo Antunes e André Kfouri, que traz notícias sobre os esportes mais populares nos EUA, como NFL, MLB, NHL e NBA, além de divulgar a prática desses esportes no Brasil. Atualmente, é comandado por Ari Aguiar.

A partir de março de 2013, o programa ganhará mais meia hora, convertendo-se em um programa de uma hora. Com essa novidade, serão exibidos novos quadros, além da participação especial de jornalistas da ESPN Deportes (filial em língua castelhana da ESPN nos EUA) especializados em esportes americanos comentando tudo que acontece nesses esportes.

Ver também
ESPN
ESPN Brasil
ESPN Deportes
ESPN América Latina

Ligações externas
Site do Programa

Programas da ESPN América Latina
Telejornais esportivos do Brasil‎